Chesterwood ist der Name mehrerer Orte

- in den Vereinigten Staaten:
 Chesterwood (Maryland), im Baltimore County
 Chesterwood (Virginia), im Stafford County

- im Vereinigten Königreich:
 Chesterwood (Northumberland), Hamlet in England

Im NRHP gelistete Objekte:
 Chesterwood (Stockbridge), in Stockbridge, Massachusetts, ID-Nr. 66000652